Monasterio Goritsky puede referirse a dos lugares:
Monasterio Goritsky (Goritsy), cerca de Goritsy, en el óblast de Vólogda, en Rusia.
Monasterio Goritsky (Pereslavl-Zaleski), cerca de Pereslavl-Zaleski, en Rusia.